Paraortygidae — вимерла родина птахів ряду Куроподібні (Galliformes). Ця родина відома з пізнього еоцену та раннього олігоцену північної півкулі (Європа, США).

Класифікація 
 Paraortyx
 Paraortyx lorteti (Palaeortyx cayluxensis Lydekker, 1891; Palaeortyx gaillardi Lambrecht, 1933; Ludiortyx gaillardi (Lambrecht) Brodkorb, 1964)
 Paraortyx brancoi
 Pirortyx
 Pirortyx major (Gaillard, 1939) Brodkorb, 1964 (син. Palaeortyx major Gaillard, 1939)
 Scopelortyx
 Scopelortyx klinghardtensis
 Xorazmortyx
 Xorazmortyx turkestanensis (Zelenkov & Panteleyev, 2019)

Див. також 
 Список викопних птахів

Посилання 
 Cécile Mourer-Chauviré, Martin Pickford, Brigitte Senut. Stem group galliform and stem group psittaciform birds (Aves, Galliformes, Paraortygidae, and Psittaciformes, family incertae sedis) from the Middle Eocene of Namibia . Journal of Ornithology, January 2015, Volume 156, Issue 1, pp 275–286
 Dyke, G. J., Gulas, B. E. & Crowe, T. M., 2003: Suprageneric relationships of Galliform birds (Aves, Galliformes): a cladistic analysis of morphological characters. -Zoological Journal of the Linnean Society: Vol. 137, #1, pp. 227–244

†
Вимерлі родини птахів